Obersteeg steht für:

 Obersteeg (Engelskirchen), Ortsteil der Gemeinde Engelskirchen, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Obersteeg (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen